Villepinte (Aude)
 Villepinte (Seine-Saint-Denis)